Kbel ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Kbel u Přeštic, Gemeinde im Okres Plzeň-jih 
Kbel u Ratboře, Gemeinde im Okres Kolín
Kbel (Benátky nad Jizerou), Ortsteil von Benátky nad Jizerou, Okres Mladá Boleslav